Ferrari 166 Inter
 Ferrari 166 S
 Ferrari 166 MM